Gomorrhe fut l'une des deux villes détruites (avec Sodome) au temps d'Abraham
 L'opération Gomorrhe est une campagne de sept raids aériens rapprochés sur la ville allemande de Hambourg pendant la Seconde Guerre mondiale en 1943
 Le manuel de Gomorrhe est un texte érotique, inachevé et posthume de Pierre Louÿs publié en 1991

Voir aussi